Качмарський — українське та польське () прізвище.

 Качмарський Євген Йосипович — діяч УВО та ОУН, учасник Варшавського процесу.
 о. Качмарський Євстахій — галицький український священик (УГКЦ), делегат Української Національної Ради ЗУНР.
 Яцек Качмарський — польський музикант.

Українські прізвища
Польські прізвища